Johann Bach kan syfta på bland andra:

* Johann Bach (1604–1673), tysk musiker
 Johann Ambrosius Bach (1645–1695), tysk musiker
 Johann August Bach (1721–1758), tysk rättshistoriker
 
 Johann Christian Bach (1735–1782), tysk musiker
 
 Johann Egidius Bach (1645–1716), tysk musiker
 Johann Elias Bach (1705–1755),  tysk komponist
 
 Johann Georg Bach (1751–1797),  tysk musiker
 Johann Gottfried Bernhard Bach (1715–1739),  tysk musiker
 Johann Jacob Bach (1682–1722),  tysk musiker
 Johann Lorenz Bach (1695–1773),  tysk komponist
 Johann Ludwig Bach (1677–1731), tysk komponist
 Johann Michael Bach (1648–1694), tysk komponist
 Johann Nicolaus Bach (1669–1753), tysk komponist
 Johann Philipp Bach (1752–1846), tysk musiker
 Johann Sebastian Bach (1685–1750), tysk musiker och komponist

Se även 
 Johannes Bach (1580–1626), tysk musiker